Марк-Филипп Добресс () — французский политик, сенатор, бывший депутат Национального собрания Франции, бывший министр по делам молодежи, член партии Республиканцы.

Биография 
Родился 1 августа 1953 г. в г. Лилль (департамент Нор). Окончил Центральную школу Лилля и институт управления предприятиями (Institut d'Administration des Entreprises).

В 1974 году начал работать в команде министра по делам коммуникаций Норберта Сегара, в том же году вступил в правоцентристскую партию Союз за французскую демократию, впоследствии, как и большинство её членов, перешел в Союз за народное движение. В 1980-1983 годах работал в компании Bouygues.

Самостоятельную политическую карьеру начал в 1983 года, став вице-мэром города Ламбресар. В 1988 году стал мэром Ламбресара и занимает этот пост до настоящего времени. В 1992 году победил на дополнительных выборах в Национальное собрание по 4-му избирательному округу департамента Нор, с тех пор еще пять раз переизбирался депутатом Национального собрания, в том числе и на выборах в Национальное собрание 2012 г.

В 2004-2005 годах при премьер-министре Жане-Пьере Раффарене занимал посты государственного секретаря, затем заместителя министра городского планирования. В марте 2010 года Добресс стал министром по делам молодежи в правительстве Франсуа Фийона и занимал этот пост до 13 ноября 2010 года.

На региональных выборах 2015 года был четвертым номером в списке правых по департаменту Нор, был избран в Совет региона О-де-Франс, но из-за запрета занимать более двух постов предпочел остаться депутатом и мэром Ламберсара и не стал занимать место в Совете. На выборах в Национальное собрание 2017 года свою кандидатуру не выставлял.

В сентябре 2017 года возглавил список партии Республиканцы на выборах в Сенат Франции от департамента Нор. Этот список получил 12,18 % голосов и два места в Сенате, одно из которых досталось ему.

Политическая карьера 

14.03.1983 — 19.03.1989 - член муниципального совета города Ламберсар<br/ >
14.03.1983 — 10.02.1988 - вице-мэр города Ламберсар  <br/ >
17.03.1986 — 22.03.1992 - член регионального совета Нор-Па-де-Кале <br/ >
11.02.1988 — н/вр - мэр города Ламберсар  <br/ >
03.02.1992 — 30.04.2004 - депутат Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
01.01.2001 — 16.03.2008 - вице-президент агломерации Лилль <br/ >
26.06.2002 — 30.09.2003 - вице-президент Национального собрания <br/ >
01.10.2003 — 30.04.2004 - вице-президент Национального собрания <br/ >
31.03.2004 — 30.10.2004 - государственный министр городского планирования в правительстве Жана-Пьера Рафаррена <br/ >
30.10.2004 — 31.05.2005 -  заместитель министра городского планирования в правительстве Жана-Пьера Рафаррена <br/ >
19.09.2005 — 23.04.2010 - депутат Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Нор<br/ >
22.03.2010 — 14.11.2010 - министр по делам молодежи в правительстве Франсуа Фийона <br/ >
14.12.2010 — 20.06.2017 - депутат Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
с 01.10.2017 — сенатор Франции от департамента Нор

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Сенаторы от департамента Нор

Ссылки 
Персональная страница на сайте Сената Франции 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Муниципальные депутаты Франции‎
Министры Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Сенаторы Франции
Члены Союза за народное движение
Члены партии «Республиканцы»